Чемпионат Кипра сезона 1994/95 — 57-й чемпионат Кипра по футболу. В чемпионате приняли участие 12 команд. Победителем турнира стал клуб «Анортосис».

Турнирная таблица

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр — Турнирные таблицы (RSSSF)

1994/1995
Кипр
Кипр
Спорт на Кипре в 1994 году
Спорт на Кипре в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995